De familie de Selys Longchamps is een Belgisch adellijke familie die de titels van baron en graaf voert.

Geschiedenis
 In 1656 kreeg Michel de Selys, oud-burgemeester van Luik, samen met zijn broers Godefridus en Hubertus adelsverheffing vanwege keizer Ferdinand III. 
 Zijn kleinzoon Walter de Selys verkreeg van keizer Leopold I in 1699 de titel baron van het Heilig Roomse Rijk, overdraagbaar op alle mannelijke afstammelingen. Hij was getrouwd met Marie-Catherine Fabricius, van wie de moeder Anne-Françoise de Longchamps heette. In latere generaties namen de afstammelingen de naam 'de Selys Longchamps' aan.

Genealogie  
 Jean de Selys (†1618), x Catherine de Mellinx, xxCatherine Potesta
jhr. Michel de Selys (zie hierboven), x Marie de Hocht
jhr. François de Selys (1626-1681), x Jeanne de Liverlo (†1704)
Walter baron de Selys (1663-1711) (zie hierboven), x Marie de Fabricius (†1748)
Michel baron de Selys (1701-1771), x Marie-Thérèse de Borman
Michel-Laurent baron de Selys Longchamps, lid van het Nationaal Congres,  (1759-1837), x Marie Gandolphe (°1778)
Edmond baron de Selys Longchamps (zie hierna)
 jhr. Godefroid de Selys de Fanson (°1610), x Agnès de Coenen
jhr. Jean de Selys de Fanson (1649-1715), x Marie de Selys (1658-1731)
jhr. Michel de Selys de Fanson (°1690), x Marie-Jeanne de Vaes de Scherpenberg
jhr. Robert de Selys (1734-1812), x Henriette de Selys (1756-1831)
jhr. Robert de Selys (°1780), x Marie-Josèphe Maka
 jhr. Robert de Selys (1813-1857), x Eugénie Lebescomte (1815-1882)
jhr. Robert de Selys (1838-1887), x Marie-Elisabeth Corneli (1840-1932)
Robert baron de Selys de Fanson (zie hierna)
Ferdinand baron de Selys Fanson (zie hierna)

Edmond de Selys Longchamps
 Edmond baron de Selys Longchamps (1813-1900), voorzitter van de Senaat. Onder zijn afstammelingen zijn te vermelden:
 Michel Ferdinand Raphaël baron de Selys Longchamps (1841-1911)
 Raymond graaf de Selys Longchamps (1880-1966), vader van Jean, Monique, François en Edé
 Monique barones de Selys Longchamps (1906-1990), verzetsstrijdster
 François graaf de Selys Longchamps (1910-1983), ambassadeur en verzetsstrijder
 Michel graaf de Selys Longchamps (1938- )
 Sybille barones de Selys Longchamps (1941- ), moeder van jkvr. Delphine Boël, sinds 2020: Delphine van Saksen-Coburg, prinses van België.
 Anne-Michèle barones de Selys Longchamps (1942- )
 Jean-Patrick baron Selys de Longchamps (1944- )
 Daniel baron de Selys Longchamps (1946-1969)
 Nathalie barones de Selys Longchamps (1951- )
 Jean baron de Selys Longchamps (1912-1943), oorlogsheld
 Edé baron de Selys Longchamps (1914-1982), verzetsstrijder.

Robert de Selys Fanson
 Robert Marie Georges Eugène baron de Sélys de Fanson (Kerkrade, 13 maart 1861 - Valkenburg-Houthem, 21 februari 1946), lid van de Heraldische Raad, trouwde in 1882 in Moxhe met Louise de Woot de Trixhe (1860-1934) en werd in 1902 in de erfelijke adel opgenomen met de baronstitel, geërfd van zijn kinderloze oom.
Florent baron de Sélys de Fanson (1884-1941) trouwde in 1919 in Parijs met Madeleine Lebeuf de Montgermont (1893-1977). Hij werd gevolmachtigd minister en verkreeg in 1930 de titel baron, overdracht bij eerstgeboorte. Ze hadden vier kinderen, zonder vooruitzicht van verdere afstammelingen.

Ferdinand de Selys Fanson
Ferdinand baron de Selys Fanson (Xhoris, 30 mei 1817 - Beaufays, 27 mei 1902) werd in 1887 erkend in de erfelijke adel, met de titel baron overdraagbaar op zijn neef Robert (zie hierboven). Hij trouwde in Luik in 1840 met Rosalie Matelot (1812-1874) en hertrouwde in Beaufays in 1875 met Isabelle Fiasse-Héroufasse (1830-1908). Hij had een zoon uit het eerste huwelijk, die ongehuwd overleed.

Literatuur
 Généalogie Selys de Longchamps, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1853.
 M. YANS, Inventaire des archives de la famillke de Selys Longchamps, Rijksarchief, Luik, 1971.
 E. DUCHESNE, Michel de Selys, in: Biographie nationale de Belgique, Tome XXII, Brussel.
 H. MICHEELS, Michel de Selys, in: Biographie nationale de Belgique, in: Biographie nationale de Belgique, Tome XXII, Brussel.
 P. BRIEN, Marc-Aurèle de Selys, in: Biographie nationale de Belgique, Tome XXXVII, Brussel.
 J.P. GAHIDE, Louis de Selys, in: Biographie nationale de Belgique, Tome XLI, Brussel.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1998, Brussel, 1998.